Fünf Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Scylla nach dem mythologischen Meeresungeheuer Skylla.

 HMS Scylla (1809), eine zweimastige Sloop mit 18 Kanonen, die 1809 vom Stapel lief und 1846 abgewrackt wurde.
 HMS Scylla (1856), eine hölzerne Korvette mit Schraubenantrieb, die 1856 vom Stapel lief, und 1882 zum Abwracken verkauft wurde.
 HMS Scylla (1891), ein Kreuzer der Apollo-Klasse, die 1891 vom Stapel lief und bis 1914 Dienst tat.
 HMS Scylla (98) war ein Leichter Kreuzer der Dido-Klasse, der 1940 vom Stapel lief, 1944 durch eine Seemine schwer beschädigt und 1950 zum Abwracken verkauft wurde.
 HMS Scylla (F71) war eine Fregatte der Leander-Klasse, die von 1970 bis 1992 Dienst tat und 2004 als künstliches Riff vor Cornwall versenkt wurde.

Scylla